Seznam polkov z zaporedno številko 184.

Seznam 
 Pehotni
 184. pehotni polk (ZDA)
 184. strelski polk (ZSSR)
 184. pehotni polk (Wehrmacht)
 184. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 184. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 184. lahki artilerijski polk (ZSSR)
 184. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi